Dalton je lahko:

 Dalton, enota atomske mase
 John Dalton, ameriški fizik
 John Cecil D'Arcy Dalton, britanski general
 Charles James George Dalton, britanski general

Glej tudi 
 daltonizem
 seznam priimkov (D)